Vancouver-Quilchena est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique.

Géographie

Liste des députés 

 ¹ Élection partielle à la suite de la démission d'.

Résultats électoraux 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique